— аниме Макото Синкая. Оно было закончено 22 января 2007 года. Первую часть аниме смогли посмотреть обладатели Premium-аккаунтов в системе Yahoo с 16 по 19 февраля того же года. 3 марта состоялась премьера полной картины в кинотеатре Cinema Rise в Токио. В России показ осуществлён по телеканалу «2x2».

Сюжет 
Фильм, охватывающий более десяти лет жизни главного героя Такаки Тоно, состоит из трёх историй, которые берут начало своего повествования в Японии в середине 1990-х годов.

Полное аниме состоит из 3-х частей (Три истории о любви, времени и расстоянии):
 Отрывок о цветущей сакуре — Окасё (桜花抄)
 Космонавт — Косумонауто (コスモナウト)
 5 сантиметров в секунду — Бёсоку го сэнтимэтору (秒速5センチメートル).

При этом очень много пейзажных и бытовых сцен в фильме создавались на основе фотографий реальных мест в Японии.

История первая: Отрывок о цветущей сакуре 
После окончания начальной школы в 1994 году Такаки Тоно и его близкая подруга Акари Синохара вынуждены расстаться. Акари переводят в среднюю школу в префектуре Тотиги, а Такаки продолжает учиться в средней школе в Токио. Они пишут друг другу письма и снова обретают счастье от возможности разделить свои чувства друг с другом. Семья Такаки часто переезжала с места на место, что очень волнует ребят, так как те боятся, что однажды расстояние между ними будет слишком большое, чтобы они смогли доехать друг до друга на поезде в выходные.  В первом семестре 7 класса выясняется, что семья Такаки в следующем, 1995 году, будет вынуждена переехать в префектуру Кагосима. Поэтому он решает встретиться с Акари за неделю до своего отъезда. За две недели до встречи он пишет ей письмо, описав всё, что чувствует.  3 марта 1995 года, после уроков, Такаки отправляется на встречу на поезде с несколькими пересадками, но из-за снегопада поезда всё больше и больше отстают от расписания… Тоно надеется передать письмо при встрече, однако оно выпадает из кармана и уносится ветром в заснеженные поля. Под сакурой Такаки и Акари впервые в своей жизни целуются. Они проводят ночь вместе в старом сарае, укрывшись пледом и проговорив на разные темы до утра. Уезжая, Такаки думает, что поцелуй имеет большее значение, чем письмо, и не жалеет о том, что не смог его передать. А Акари свое письмо так и не решилась отдать.... Они внезапно понимают, что разлучаются навсегда. Перед отправлением они договариваются продолжать писать друг другу и звонить.

История вторая: Космонавт 
Такаки поступает в среднюю школу на острове Танегасима, на котором располагается космический центр. В первый же день учёбы 8 класса Канаэ Сумида влюбляется в переведённого из Токио мальчика. Она ловит себя на мысли, что постоянно хочет быть рядом с ним, всюду ищет его глазами, но не осмеливается рассказать о своих чувствах, продолжая на протяжении нескольких лет любить Такаки Тоно безответно.

1999 год. Выпускной класс, последний год обучения. Чувства Канаэ к Такаки только усиливаются, и когда до конца занятий остаётся полгода, в день, когда ей удается оседлать волну, она решается признаться ему в любви. Они становятся свидетелями старта с космодрома ракеты, которая уносит в космос исследовательский зонд, предназначенный для исследования Солнечной системы и обречённый улететь в неизвестность, пересылать сообщения, которые будут принимать на Земле все реже и реже.

Данная часть, по признанию Макото Синкая, является его самой любимой в фильме.

История третья: 5 сантиметров в секунду 
Такаки Тоно настолько занят на работе, что не замечает, как быстро летит время, а ведь прошло уже несколько лет после окончания университета. Такаки расстаётся со своей девушкой, прожив с ней вместе три года.

В марте 2008 года Такаки увольняется с работы. Ему кажется, что причин для этого — бесчисленное множество, что он «оказался на краю пропасти», и одновременно — что нет ни одной, которая убедила бы его самого до конца. В спокойный будний день он идёт по улице и оказывается неподалёку от железнодорожного переезда, где когда-то давно они гуляли с Акари и любовались цветением рядом стоящей сакуры. Навстречу Такаки шагает девушка. В тот момент, когда они проходят мимо друг друга, он понимает, что это Акари, и что если сейчас обернуться, она тоже обязательно обернётся.

Оборачиваясь, Такаки увидел, что Акари тоже оборачивается, но встречу их взглядов прервали проехавшие между ними поезда, а после того, как поезда отъехали, Акари уже ушла.

Далее под песню «One more time, one more chance» показывают вкратце, что происходило с основными героями за предшествующие 10 лет: Акари точно так же, как и Такаки, в какой-то момент времени не смогла отправить письма, которые ему писала, и точно так же ждала писем от любимого. Во время учёбы в средней школе точно так же чувствовала себя одинокой, в старшей школе у неё тоже был друг, который провожал её до дома, к которому она была добра, но который был всего лишь другом. Синохара нашла отдушину в чтении, которое поглощало её целиком. Как выяснилось, в старшей школе Такаки приезжал на каникулы в Токио и в поезде видел на остановке Акари, но она была поглощена чтением. Канаэ, несмотря на принятое решение, всё-таки решается сказать Такаки о своих чувствах, но опаздывает и, стоя за забором у взлетной полосы, вынуждена молча наблюдать за тем, как улетает самолет. На обратном пути до дома она замечает идущую вдоль дороге Акари, которая приехала к Такаки, но они разминулись. Акари тоже поехала учиться в Токио, точно так же осталась там жить и работать. Познакомилась с молодым человеком по фамилии , и спустя какое-то время они начали жить вместе. Они поженились, и Акари, разбираясь перед переездом в своих школьных вещах, находит в коробке с памятными вещами то письмо, которое она написала для встречи, но так и не смогла отдать Такаки. Оно навеяло приятные воспоминания, и в ту же ночь им обоим приснился один и тот же сон.

Персонажи 
 — протагонист, центральный персонаж всего фильма. Кроме того, появляется в других фильмах Макото Синкая. В 1990 году его семья переехала в Токио и он пошел в 3 класс начальной школы. 8 апреля 1991 года в класс пришла новенькая, так он познакомился с Акари Синохарой. Он с ней подружился и питал к ней тёплые чувства. Однако после последней встречи с Акари (4 марта) и переезда на остров Танэгасима (11 марта) они больше не могли видеться. Во время учёбы в средней школе на острове Танэгасима занимался в секции стрельбы из лука. Поначалу переписывался с Акари, но в какой-то момент перестал отправлять письма и сообщения, однако это все равно породило волну слухов в школе о том, что у него есть девушка в Токио. Записывал свои мысли в сообщения на телефон, но не сохранял их, а удалял. Ему начала сниться девушка, но он не мог увидеть ее лица. После занятий провожал свою одноклассницу Канаэ Сумиду до дома и, кроме того, хорошо к ней относился и был очень добр. Это послужило причиной слухов среди одноклассников об их романтических отношениях. Однако Такаки не считал Канаэ своей девушкой, относился к ней исключительно по-дружески. Все считали, что он после окончания учебы вернется в Токио. После школы Такаки Тоно поступил в Токийский университет и по его окончании стал разработчиком информационных систем в Токио. Он так и не смог забыть Акари.
 Сэйю — Кэндзи Мидзухаси. Русское озвучивание — Борис Алексеев.

 — одноклассница Такаки по начальной школе. Они познакомились в 4 классе, 8 апреля 1991 году, куда Акари была переведена из другой школы. Любит читать книги. Проводила много времени в библиотеке начальной школы вместе с Такаки, так как у обоих была аллергическая реакция и им вместо занятий спортом разрешалось сидеть в библиотеке. Вскоре они стали близкими друзьями. Их дружба с Такаки часто становилась поводом для насмешек сверстников, однако они вскоре перестали обращать на это внимание. Акари начинает переписываться с Такаки после переезда её семьи в маленький город Ивафуне в префектуре Тотиги. Она взаимно испытывает тёплые чувства к Такаки. После окончания начальной школы очень хотела поступить в среднюю школу Нисси, поближе к Такаки и Токио, собиралась жить у тети Кацусимы, но родители запретили, сказав, что такие решения она сможет принимать тогда, когда станет постарше, а не в 11 лет. Через какое-то время переписка прекращается и остаются лишь тёплые воспоминания. В серии «5 сантиметров в секунду» повзрослевшая Акари вышла замуж за другого мужчину, взяв его фамилию  (брак уже зарегистрирован, а свадебная церемония назначена на следующий месяц). Она покидает своих родителей и переезжает жить к своему мужу в Токио. В день своего отъезда она вспоминает о времени, проведённом вместе с Такаки.
 Сэйю — Ёсими Кондо и Оноэ Аяка. Русское озвучивание — Елена Симанович.

 — одноклассница Такаки во время его учёбы на острове Танэгасима. Занимается сёрфингом, пойдя по стопам своей сестры. Мечтала попасть в ту же старшую школу, что и Такаки, поэтому старалась изо всех сил и всё-таки сдала туда экзамены, на момент второй истории они учатся в выпускном классе. Канаэ — единственная из потока, кто не смогла определиться с местом поступления. Сильно влюблена в Такаки, но в конечном счёте она решает так и не признаваться ему в этом, поняв, что он не сможет полюбить её, так, как того хочет она,  что он любит другую и никогда не будет смотреть на неё, как на любимую девушку. У Канаэ есть собака по имени Кабу, которую она в шестом классе подобрала на улице. В день, когда Такаки улетает учиться в Токио Канаэ опаздывает и молча наблюдает за забором, как взлетает самолет. Спустя десять лет она работает медсестрой в родной префектуре. Сестра находит контакты родителей Такаки и через них узнает его адрес, зная, что Канаэ до сих пор того любит. Канаэ едет в Токио и сидя на пляже случайно видит проходящего мимо Такаку. (Описано в манге) 
 Сэйю — Сатоми Ханамура. Русское озвучивание — Юлия Лихобабина.

Сестра Канаэ работает преподавателем в школе, в которой учится Канаэ Сумида. Она беспокоится за свою младшую сестру и поэтому всячески старается подбадривать её. Считает, что когда-то сама была такой же, как младшая сестра, поэтому всё у неё со временем наладится. Спустя десять лет у нее уже трое детей. Она узнает контакты Такаки и передает их сестре, 
 Сэйю — Риса Мидзуно. Русское озвучивание — Наталья Пташникова.

Создатели 
 Автор концепции, автор сценария, режиссёр: Макото Синкай
 Дизайн персонажей: Такаё Нисимура
 Разработка фонов: Такуми Тандзи, Акико Мадзима
 Композитор: Тэммон
 Финансовый директор: Коитиро Ито (CoMix Wave Films, Inc.)
 Реклама: Наоми Тоода (CoMix Wave Films, Inc.)
 Продюсер: Норитака Кавагути (CoMix Wave Films, Inc.)
 Исполнитель эндинга: Ямадзаки Масаёси

Саундтрек 

Музыка написана композитором Тэммоном. Он также работал над музыкой к предыдущим фильмам Макото Синкая. Выбор песни «One more time, one more chance» в исполнении Масаёси Ямадзаки в качестве заглавной композиции фильма режиссёр объясняет тем, что она знакома всем японцам, а дополнительные ассоциации помогут передать недосказанное словами и создать цельное впечатление от фильма.

  — 4:51
  — 1:41
  — 1:09
  — 2:19
 Kiss — 3:13
  — 1:47
  — 1:40
  — 2:00
  — 1:41
 END THEME — 2:52
 One more time, One more chance PIANO ver. (Bonus Track) — 5:00

Издание на DVD 
12 ноября 2007 года компания Реанимедиа лицензировала фильм на территории России. Работа над диском завершилась 26 декабря, и уже в январе 2008 года официальное издание на двух DVD-дисках под названием «5 сантиметров в секунду: цепь историй об их отдаленности» появилось в продаже.

Коллекционное двухдисковое издание 
В коробке:
 24-страничный полноцветный иллюстрированный буклет
 Мини-постер
 Два DVD-диска
Диск 1:
 61-минутный фильм «Пять сантиметров в секунду» (дубляж, субтитры)
 Два промотрейлера к фильму (только субтитры)
 Интервью с Макото Синкаем (только субтитры)
Диск 2 (дополнительные материалы):
 Анимированная раскадровка (без перевода)
 Анимационный видеоклип на песню «One more time, one more chance»
 Интервью с актёрами (только субтитры)
 Фотогалерея

Награды 
 Asia Pacific Screen Awards — 2007 в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм». Награду принимал продюсер фильма Норитака Кавагути.
 Фильм-обладатель главного приза Lancia Platinum Grand Prize — 2008, вручаемого за «Лучшую анимационную работу или фильм со спецэффектами», на кинофестивале (Future Film Festival) в городе Болонья, Италия.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Фильмы Макото Синкая
Фильмы о Токио
Reanimedia
Оригинальные аниме